Пе́вческий переу́лок — название улиц.

 Певческий переулок — улица в Москве.
 Певческий переулок — улица в Санкт-Петербурге.

См. также 
 Певческий мост